Цолькин (Tzolk’in — «счет дней» на языке киче) — священный календарь майя, состоящий из 260 дней, которые разбиты на 13 и 20 циклов по 20 и 13 дней соответственно. Этот календарь использовался в первую очередь для религиозных целей, будучи расписанием священных церемоний и средством предсказания благоприятных и неблагоприятных дней. Аналогичный календарь тональпоуалли имелся у ацтеков и других народов Мезоамерики.

Помимо цолькина у майя был солнечный календарь  длиной 365 дней для сельхозработ и календарь длинного счёта для абсолютной датировки события в днях от даты «сотворения мира».

Цолькин используется и сегодня среди общин майя в горных районах Гватемалы и среди индейских общин мексиканских штатов Чьяпас, Оахака и Веракрус.

Неизвестно как древние майя называли этот календарь. Майянист  взял за основу слово «порядок дней» на современном языке киче, и этот термин стал общепринятым у специалистов.

Счёт дней по цолькину 
Дни в цикле длиной 13 нумеруются числами. В цикле длиной 20 каждый день имеет своё название и графическое обозначение — глиф. При переходе к следующему дню увеличивается на 1 его номер (до 13 и далее циклически) и одновременно меняется его наименование в соответствии с порядком наименований в цикле длиной 20 (до двадцатого и далее циклически). Таким образом, две следующие друг за другом даты всегда отличаются и номером, и наименованием. Повтор дат начинается после достижения наименьшего общего кратного длин циклов — 260. Ниже приведен цолькин в табличной форме с современным наименованием дней (название дня на юкатекском языке XVI века). Счёт дат ведётся построчно.

Некоторое сходство с календарем цолькин в европейском календаре имеет обозначение даты числом месяца и днём недели. Разница в том, что оба исчисления цолькина подобны неделе, и их "дни недели" сменяются каждый день (как если бы 1 января сменялось 2 февраля и т.д.) Подобие в том, что 13-дневная «неделя» цолькина была не именована, а вот дни 20-дневной "недели" несли особые значения. В античное время дни европейской недели также имели сакральный смысл, а суббота и воскресенье в некоторых религиозных общинах сохранили этот смысл и сегодня.

Названия, глифы и толкование дней 
В цикле длины 20 каждый день имел название, несколько графических изображений — логограмм или глифов и сакральный смысл.

Происхождение 
Археологические памятники позволяют утверждать, что этот календарь возник в Мезоамерике не позднее V века до нашей эры и использовался другими народами параллельно, а возможно и до майя. Относительно его происхождения есть несколько версий, ни одна из которых сегодня не общепринята.
 Известно, что число 20 является основанием позиционной системы счисления майя, которая используется для длинного календарного счёта, а число 13 является первой и единственной ненулевой цифрой в «длинной» записи даты мифического сотворения мира — 13.0.0.0.0. Можно предположить, что число 20 и число 13 у майя имели сакральный смысл. Умножая эти числа, получаем 260.
 Винсент Мальстрём на основании идей  предлагает астрономическую версию. На широте проживания майя солнце находится в зените примерно 30 апреля и 12 августа. Больший интервал между этими датами равен 260, а меньший 105. Эта гипотеза встречает ряд возражений И сегодня майя сажают кукурузу в конце апреля — начале мая, а собирают урожай в начале августа, но это связано с сезонным изменением осадков, а не с высотой солнца в полдень. К тому же у майя для организации сельхозработ был солнечный календарь хааб.
 Наконец есть даже гипотеза, что число 260 выбрано, поскольку совпадает с длительностью беременности у людей.

Проверка взаимосвязи Цолькина с Лунным календарем по современным параметрам орбиты Луны 

Современная продолжительность года — 365 дней.

Синодический период обращения Луны — 29.53 суток.

Сидерический период обращения Луны — 27.32 суток.

Расчет реликтового периода обращения Луны вокруг Земли для реликтового года продолжительностью в 260 дней по Цолькину на основе современных пропорций орбит:

29.53х260/365=21.03 суток

27.32х260/365=19.46 суток

Таким образом по Цолькину: 20 дней — лунный месяц, 260/20=13 — количество лунных месяцев в году из 260 дней, что соответствуют современному отношению продолжительностей Земного года к Лунному месяцу:

365/29,53=12,36

365/27,32=13,36

260/20=13

Из этого можно предположить, что Цолькин — это реликтовый самый древний лунный календарь, когда год был 260 дней. И самые главные события, которые отслеживались — это новолуние и полнолуние.

Примечания 

Центральная Америка
Наука майя